Die Communauté de communes du Jovinien ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 17. Dezember  2002 gegründet und umfasst aktuell 19 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Joigny.

Historische Entwicklung 
Per 1. Januar 2016 bildeten die ehemaligen Gemeinden Saint-Romain-le-Preux und Sépeaux eine Commune nouvelle unter dem Namen Sépeaux-Saint Romain.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Jovinien
Gegründet 2002